She Is Love – singolo degli Oasis del 2002
 She Is Love – singolo dei Parachute del 2009